Osoby o tym nazwisku:
 Stanley Sanudi – malawijski piłkarz 
 Swadic Sanudi – malawijski piłkarz